Le championnat de Macédoine du Nord de football ( ou Vtora Makedonska Fudbalska Liga) a été créé en 1992.

Histoire

Palmarès

Références et liens

Références

Liens externes 

  MacedonianFootball.com
  Palmarès du championnat de Macédoine du Nord de football sur le site RSSSF.com

Macédoine du Nord
Football championnat Macédoine